Ripert steht für:

 Automobiles Ripert, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller

Ripert ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Ripert (1882–1948), französischer Schriftsteller, Dichter und Romanist
 François de Ripert-Monclar (1711–1773), französischer Gerichtsmagistrat
 Joseph-Anne-Amédée-François Ripert-Monclar (1844–1921), französischer Botschafter